Alexandre VI
Rodrigo Borja Cevallos, Président de l'Équateur